Куслин:

Топоним 
 Куслин — сельская гмина в Новотомыском повяте Великопольского воеводства Польши.
 Куслин — деревня, административный центр гмины Куслин.

Фамилия 
 Куслин, Александр Николаевич (род. 1962) — советский, киргизский и российский футболист.